Рульи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рульи, Себастьян (полное имя Себастьян Оскар Рульи; род. 1975) — аргентинский и мексиканский актёр и фотомодель.
 Рульи, Херонимо (род. 1992) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Вильярреал».
 См. также 
 Руль